Århus Søndre Provsti er et provsti i Århus Stift. Provstiet ligger i Aarhus Kommune.
 
Århus Søndre Provsti består af 15 sogne med 15 kirker, fordelt på 13 pastorater.

Pastorater

Sogne

Kilder 
Provstiportalen

Provstier i Århus Stift